Trains – videogioco del 1983
 Trains – cortometraggio premiato al Festival di Berlino 1976
 Trains – rivista statunitense fondata nel 1940